Чжушань — китайский топоним:

 Чжушань (Шиянь) (竹山) — уезд городского округа Шиянь провинции Хубэй
 Чжушань (Цзиндэчжэнь) (珠山) — район городского подчинения городского округа Цзиндэчжэнь провинции Цзянси